Кільця Ейнштейна — тип гравітаційних лінз, який має місце, коли спостерігач знаходиться точно на одній прямій із джерелом  гравітаційного поля і джерелом світла за ним.

Перше повне кільце Ейнштейна, серед галактик JVASB1938+666,  виявлене в 1998 році астрономами з Манчестерського університету. У січні 2008 року відкрили перше подвійне і потрійне кільце Ейнштейна в SDSSJ0946+1006. 

Прикладом кілець Енштейна є і галактичний кластер SDSS J1038+4849

Кільця Ейнштейна названі за ім'ям  Альберта Ейнштейна, який передбачив явище  гравітаційного лінзування в  загальній теорії відносності.

Див. також 
 Хрест Ейнштейна

Примітки

Інтернет-ресурси
 Кільця Ейнштейна 
 Подвійні кільця Ейнштейна 
 Астрономічні новини дня 

Астрономічні явища
Загальна теорія відносності
Об'єкти, названі на честь Альберта Ейнштейна
Гравітаційні явища